Senha, ou palavra-chave
Swordfish (filme), traduzido no Brasil como A Senha: Swordfish
Senhas (álbum), de Adriana Calcanhoto
Senha (jogos eletrônicos)

Ver também